Llanos Blancos es una ranchería localizada en el municipio de Camargo en el estado mexicano de Chihuahua, dedicado a la cría de ganado, cuenta con una población de únicamente un habitante, por cortos periodos al año suele ser visitada por sus propietarios y familiares.

Geografía 
Se encuentra a una altura de 1270 , en el denominado llano de los gigantes justo en la frontera con el estado de Coahuila, en el desierto chihuahuense, dentro del Bolsón de Mapimí.

Hidrografía 
Por encontrarse en una zona desértica, forma parte de una cuenca endorreica, y en la parte baja del valle, el territorio recibe las aguas de todos los arroyos y riachuelos que bajan de las serranías cercanas y se depositan en la laguna de San Blas.

Flora 
Debido a la escasa precipitación del lugar, su flora es característica del desierto Chihuahuense, plantas como la biznaga, el mesquite, la gobernadora, el guami, lechuigilla y el orégano en las serranías cercanas. La zona es un área de matorrales, los pastizales también son comunes, como la navajita negra (Bouteloua eriopoda) y el toboso común o zacate galleta (Hilaria mutica).

Fauna 
Algunos animales típicos de la región son el conejo del desierto (Sylvilagus audubonii); la liebre (Lepus californicus); el ratón de cactus (Peromyscus eremicus); el zorro veloz (Vulpes velox); la ratona o matraca desértica (Campylorhynchos brunneicapillus); el correcaminos (Geococcyx californianus); la serpiente de cascabel del Mojave (Crotalus scutulatus); la culebra chirrionera (Masticophis flagellum); el huico de Nuevo México o lagartija cola de látigo (Cnemidophorus neomexicanus); el sapo manchado (Bufo punctatus); la salamandra tigre (Ambystoma tigrinum); la rata de maderas (Neotoma albigula); el murciélago pálido (Antrozous pallidus); el coyote (Canis latrans); el lobo gris mexicano (Canis lupus baileyi); el zorrillo (Mephitis macroura); el gato montés (Lynx rufus); y el ciervo mulo o venado bura (Odocoileus hemionus).

Clima 
El clima es extremo, las precipitaciones son escasas, apenas 360 mm al año, la época de lluvias es en verano se dan en los meses de junio a septiembre.

Las temperaturas suelen variar mucho de una estación a otra, son frecuentes temperaturas de 40 °C en el verano, mientras que en invierno las heladas de hasta -10 °C provocan un fenómeno llamado "candelillo" que provoca que una gran cantidad de plantas mueran debido a la helada. Las nevadas son infrecuentes, la última nevada el 18 de marzo de 2008.

Transporte 
Una pequeña red de brechas, caminos reales, y un bordo atraviesan el territorio, cercano al lugar se encuentras las poblaciones de Jaco (10 km), una laguna de la cual se extrae sal, Hércules (22 km), una mina de la cual se extrae hierro, y Sierra Mojada, cabecera municipal del municipio homónimo en el estado de Coahuila a 70 km.

La ciudad más cercana se encuentra a 175 km y es Camargo. La capital del estado se encuentra a 320 km.

Véase también 
 Municipio de Camargo (Chihuahua)

Referencias 

Localidades del estado de Chihuahua
Turismo en México